Punktieren steht für:
 in der Medizin das gezielte Setzen einer Nadel oder eines anderen spitzen Instrumentes, siehe Punktion
 in der Bildhauerei das maßstabsgerechte Übertragen von Fixpunkten eines Modells auf einen zu bearbeitenden Block aus Holz oder Stein mittels Punktiergerät oder Drei-Zirkelmethode
 in der Musik das Verlängern eines Notenwerts um die Hälfte der mit ihr angegebenen Dauer, siehe Punktierung (Musik)

Siehe auch:
 Punktierung
 Punktiert